Thomas Carl Ritter von Müller (1845-1933) – giurista tedesco
 Thomas Müller (1902-?) – militare tedesco
 Thomas Müller (1939) – compositore tedesco
 Thomas Müller (1952) – politico svizzero
 Thomas Müller (1953) – fisico tedesco
 Thomas Müller-Pering (1958) – chitarrista tedesco
 Thomas Müller (1961) – sciatore tedesco
 Thomas Müller (1964) – psicologo austriaco
 Thomas M. Müller (1966) – grafico tedesco
 Thomas Müller (1981) – attore tedesco
 Thomas Müller (1989) – calciatore tedesco